Spenst ist der Name von

 Daniel Spenst (* 1991), deutscher E-Sportler
 Linda Spenst (* 1962), kanadische Siebenkämpferin und Weitspringerin